peut faire référence à :

 Tell Me You Love Me, série télévisée américaine diffusée en 2007.
 Tell Me You Love Me, album de Demi Lovato sorti en 2017.
 , chanson extraite de cet album.